Jaquetas são estrutura de aço que ficam submersas e são utilizadas na extração de petróleo ou gás.

Veja também 

Petróleo

Ligação externa 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro
 Jornal da Ciência

Engenharia
Petróleo